Alexander Robertson (1896-1970), chimiste
 Alexander Robertson (1772-1841), peintre écossais
 Alexander Duff Robertson (1807-1886), artiste